– męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Yutaka można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 豊, „bogaty”
 裕, „dostatek” (Występuje także inna wymowa tego imienia: Hiroshi)
 優, „wrażliwość” (Występują także inne wymowy tego imienia: Yū, Masaru)
 寛, „odpoczynek” (Występuje także inna wymowa tego imienia: Hiroshi)
 穣, „płodny”
 温, „ciepło”

Znane osoby 
 Yutaka Akita (豊), piłkarz japoński
 Yutaka Aoyama (穣), japoński seiyū
 Yutaka Niida (豊), japoński bokser
 Yutaka Tadokoro (豊), japoński aktor i wokalista rockowego zespołu Red Warriors
 Yutaka Takenouchi (豊), japoński aktor
 Yutaka Tanabe (豊), perkusista japońskiego zespołu rockowego the GazettE
 Yutaka Tanaka (ユタカ), japoński mangaka
 Yutaka Taniyama (豊), japoński matematyk
 Yutaka Yoshizawa (裕), japoński dyplomata i urzędnik

Fikcyjne postacie 
 Yutaka Seto (豊), bohater mangi Battle Royale
 Yutaka Tamaru (裕), bohater mangi i anime The Melancholy of Haruhi Suzumiya
 Yutaka Watari (温), bohater mangi i anime Yami no matsuei: Ostatni synowie ciemności

Przypisy 

Męskie imiona japońskie